Eickhoff steht für:

 Eickhoff (Büren), Stadtteil von Büren, Nordrhein-Westfalen
 Eickhoff (Nachrodt-Wiblingwerde), Ortsteil von Nachrodt-Wiblingwerde, Nordrhein-Westfalen

Eickhoff ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Eickhoff (1935–2022), deutscher Modehändler 
 Anthony Eickhoff (1827–1901), deutsch-US-amerikanischer Journalist, Anwalt und Politiker
 Bennet Eickhoff (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Ekkehard Eickhoff (1927–2019), deutscher Diplomat und Historiker
 Felix Eickhoff (* 1994), deutscher Musikproduzent und DJ, siehe The Ironix
 Frauke Eickhoff (* 1967), deutsche Judoka
 Friedrich Eickhoff (1807–1886), deutscher Lehrer, Organist und Liedbearbeiter
 Herbert Schmid-Eickhoff (* 1953), deutscher Unternehmer
 Hermann Eickhoff (1853–1934), deutscher Historiker

 Janie Eickhoff (* 1970), US-amerikanische Radsportlerin
 Karl-Hermann Eickhoff (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Kira Eickhoff (* 1988), deutsche Handballspielerin
 Kirsten Eickhoff-Weber (* 1960), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Klaus Eickhoff (1936–2022), deutscher Theologe
 Klaus-André Eickhoff (* 1972), deutscher Musiker, Komponist und Autor
 Lothar Eickhoff (1895–1970), deutscher Verwaltungsjurist
 Martina Eickhoff (* 1966), deutsche Politikerin (SPD)
 Matthias Eickhoff (* 1957), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Richard Eickhoff (1854–1931), deutscher Lehrer und Politiker, MdR
 Rudolf Eickhoff (1902–1983), deutscher Politiker (DP, CDU)
 Sabine Eickhoff (* 1963), deutsche Archäologin

Siehe auch:
 Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik und Eisengießerei, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Eickhof
 Eikhoff